

Prénom 

Victor est un prénom, provenant du latin victor, victoris signifiant « vainqueur ».

Patronyme 

 Éliane Victor (1918-2017), journaliste ;
 Flavius Victor (mort après 383), général romain ;
 Gary Victor, écrivain haïtien ;
 Henry Victor (1892-1945), acteur britannique ;
  ;
 Jean-Christophe Victor (1947-2016), géographe, fils de Paul-Émile Victor, concepteur et présentateur du Dessous des cartes (Arte) ;
 Joseph Victor, maire de Courbevoie d' à  ;
 Lucien Victor (1931-1995), coureur cycliste belge ;
 Paul-Émile Victor, explorateur, né à Genève le  et mort le  ;
 Robert Victor, (1904-1977), marin, écrivain, diplomate et résistant français ;
 Teva Victor (1971-), sculpteur tahitien.

Pseudonyme 
 Victor (mort après 383), Flavius Victor, général romain
 Víctor (1957-), Víctor Muñoz, footballeur espagnol reconverti en entraîneur
 Víctor (1974-), Víctor Manuel Fernández Gutiérrez, footballeur espagnol
 Víctor (1976-), Víctor Sánchez del Amo, footballeur espagnol
 Victor (1981-), Victor Simões de Oliveira, footballeur brésilien
 Victor (1983-), Victor Leandro Bagy, footballeur brésilien
 Victor (1798-1869), Charles Voirin, dramaturge français
 Víctor Víctor (1948-), Victor José Victor Rojas, chanteur dominicain
 Pierre Victor (1945-2003), Benny Lévy, philosophe, écrivain et militant français
 Claude-Victor Perrin dit Victor (1764-1841), duc de Bellune, militaire français, maréchal d'Empire

Arts

Cinéma 
 L'Étrange Monsieur Victor, film français de Jean Grémillon sorti en 1938
 Victor, film français de Claude Heymann sorti en 1951
 Victor, court-métrage français de Dominique Maillet sorti en 1981
 Victor, film français de François Ozon, d'une durée de , sorti en 1992
 Victor, film français de Thomas Gilou sorti en 2009
 Viktor und Viktoria, film allemand de Reinhold Schünzel sorti en 1933
 Victor Victoria, film musical américano-britannique de Blake Edwards sorti en 1982
 Victor Victoria, comédie musicale de Blake Edwards sorti en 1995
 Victor Sauvage, série télévisée française de Patrick Grandperret sorti en 2010

Littérature 
 Prix Victor-Rossel, prix littéraire de Belgique qui récompense un roman ou un recueil de nouvelles belge ;
 Prix Victor-Rossel des jeunes, prix littéraire de Belgique qui récompense un roman ou un recueil de nouvelles belge écrit par un jeune ;
 Victor, bande dessinée britannique ;
 Victor, bande dessinée française destinée à la jeunesse créée par Jean-Luc Loyer ;
 Victor, série de bande dessinée créée par Zep en 1988.

Toponymes 

 Victor, census-designated place située en Californie ;
 Victor (Colorado) ;
 Victor (Idaho) ;
 Victor (Iowa) ;
 Victor (Montana) ;
 Victor, ville dans l’État de New York ;
 Victor, village dans l’État de New York.

Technologie

Audio et vidéo 
 Victor Talking Machine Company, ancienne compagnie de phonographes et disques américaine, absorbée par RCA, pour former RCA Victor
 RCA Victor, compagnie de disque américaine
 Victor Entertainment, compagnie de production de médias (disques, animes, jeux vidéo) japonaise
 Victor Interactive Software, ancienne filiale de Victor Entertainment spécialisée dans l'édition de jeux vidéo
 Japan Victor Company, compagnie japonaise d'équipements audio et vidéo, inventeur de la norme VHS

Transports 
 Handley Page Victor, bombardier britannique de la deuxième moitié du

Autres 
 Victor, lettre V de l'Alphabet phonétique de l'OTAN et de l'alphabet radio français
 Victor, symbole de victoire espagnol dérivé du chrisme

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de prénom
Homonymie de titre